Rohmer può riferirsi a:
Éric Rohmer, regista francese
Sax Rohmer, scrittore britannico
Rohmer, gruppo musicale italiano
Rohmer, album dei Rohmer